Dobieszowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Dobersdorf (Walzen) in der Woiwodschaft Oppeln
 Dobieszowice (Bobrowniki) in der Woiwodschaft Schlesien